Terme steht für:
 Terme, Ort in der Türkei
 Terme, veraltete Bezeichnung für einen Grenzstein

Siehe auch:
 Term, Ausdruck in der Mathematik
 Therme (Begriffsklärung)
 Liste der Orte mit Namenszusatz „Bad“ #Terme